Stanzl ist der Familienname folgender Personen:

 Conny Stanzl (eigentlich Konstantin Pfrang; 1870–1951), Münchner Volkssänger und Humorist
 Frank Stanzl (* 1970), deutscher Organist, Cembalist und Komponist
 Franz Stanzl (Autor) (* 1952), österreichischer Schriftsteller
 Franz Stanzl (* 1972), österreichischer Kabarettist, siehe Gebrüder Moped
 Karl Stanzl, österreichischer Film- und Fernsehregisseur
 Werner Stanzl (* 1941), österreichischer Journalist und Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Stanzel